Аньшань — городской округ в провинции Ляонин КНР. 
 Аньшань — эсминец ВМФ Народно-освободительной армии Китая типа «Аньшань».
 Аньшань (Тэнъао) — аэропорт совместного базирования, расположенный в городском округе Аньшань.